Tirpitz puede referirse a:
 El almirante alemán Alfred von Tirpitz.
 El acorazado Tirpitz, buque alemán de la Segunda Guerra Mundial.